Майкл Джозеф Уилкинсон (; род. 1 октября 1981) — американский баскетболист. Рост — 204 см. Имеет степень бакалавра в области управления сельским хозяйством, ему предлагали по окончании университета поступить в аспирантуру.

Выступал 
 1999—2001 — «Висконсин Хай скул» (Висконсин, США),
 2001—2005 — «Висконсин Бэджерс» (НСАА, США),
 2005—2007 — «Арис» (Салоники, Греция),
 2007—2009 — БК «Химки»,
 2009—2010 — «Галатасарай»,
 2010—2011 — «Локомотив-Кубань»,
 30 июня 2011 года подписал двухлетнее соглашение с УНИКСом.

Достижения 
 2000 — получил титул «Мистер баскетбол», присуждаемый WBCA (Ассоциацией баскетбольных тренеров штата Висконсин);
 2001—2005 — вошёл в десятку лучших своего Университета (UW) в 11 статистических категориях: стал 6-м по суммарной результативности, третьим — по подборам, первым — в подборах под чужим щитом, два сезона возглавлял команду по проценту попаданий с игры.
 Установил рекорды UW, которые превзойти нельзя, можно только повторить — провёл за 4 сезона 130 игр (не пропустил ни одной); рекордсмен «Висконсин Бэйджерз» по количеству сыгранных минут. Все 4 сезона возглавлял свою команду по подборам. Стал вторым игроком команды, который смог превзойти результат в 8000 очков и 1500 подборов за карьеру;
 2006 — финалист Кубка УЛЕБ (Арис);
 2008 — серебряный призёр Чемпионата России;
 2008 — обладатель Кубка России;
 2008 — серебряный призёр Промо Кубка Единой лиги ВТБ, лучший центровой Промо Кубка Единой лиги ВТБ

Статистика

Статистика в Европе

Примечания

Ссылки 

 Профайл Euroleague.net
 Профайл спортсмена БК «Химки»

Баскетболисты США
Баскетболисты Северной Македонии
Игроки «Висконсин Бэджерс» (баскетбол)
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Галатасарай»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Левски»